Il toponimo Cetate (in romeno Cittadella) può riferirsi a diverse località della Romania:
Cetate, comune del distretto di Bistrița-Năsăud
Cetate, comune del distretto di Dolj